John Hunter – szkocki chirurg
 John Hunter – brytyjski wojskowy i administrator kolonialny
 John Hunter (1732–1802) – amerykański polityk, senator ze stanu Karolina Południowa
 John W. Hunter (1807–1900) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów z Nowego Jorku
 John Hunter – angielski trener piłkarski
 John Hunter (ur. 1943) – nowozelandzki wioślarz, medalista olimpijski